Planet Funk — четвёртый альбом итальянской группы Planet Funk, вышедший 6 марта 2009 года.

В альбом вошли как композиции с прошлых альбомов, так и 3 новых трека.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2009 года
Альбомы Planet Funk